Герб Медельпада () — символ исторической провинции (ландскапа) Медельпад, Швеция. Также используется как элемент герба современного административно-территориального образования лена Вестерноррланд.

История 
Герб ландскапа известен из описания похорон короля Густава Вазы 1560 года.

Первоначально представлял в серебряном поле черного бобра. Из-за сходства этого герба с гербом Вермланда (с черной росомахой) его уже в 1570-х годах заменили волнистые полосы.

Описание (блазон) 
Щит пересечен волнисто 4 раза в лазоревое, серебряное, червленое, серебряное и лазоревое поля.

Содержание 
Серебряные волнистые полосы трактуют как реки Индальсэльвен и Юнган.

Герб ландскапа может увенчиваться герцогской короной.

См. также 
 Медельпад
 Провинции Швеции
 Геральдика Швеции

Источники 
 Nevéus C. Ny svensk vapenbok. — Stockholm: Streiffert, 1992. — S. 26.

Гербы ландскапов Швеции